Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Macieja:

W Polsce 
 Kościół św. Macieja i Mateusza w Krakowie
 Kaplica Lipskich na Wawelu
 Kościół św. Macieja we Wrocławiu

Na świecie 
 Kościół Macieja w Budapeszcie

Maciej, św.